Spring Grove Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Spring Grove Township du comté de Greene dans l'Arkansas.
 Spring Grove Township du comté de McHenry dans le Dakota du Nord.
 Spring Grove Township du comté de Roberts dans le Dakota du Sud.
 Spring Grove Township du comté de Warren dans l'Illinois.
 Spring Grove Township du comté de Linn dans l'Iowa.
  du comté de Houston dans le Minnesota.
  du comté de Harlan dans le Nebraska.

Homonymie de townships